Gude är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Franziska Gude (född 1976), tysk landhockeyspelare
 Gilbert Gude
 Hans Gude (1825–1903), norsk konstnär
 Henrik Gude (1703–1782), dansk officer
 Ludvig Gude (1820–1895), dansk präst
 Marqvard Gude
 Nils Gude (1859–1908), norsk konstnär
 Ove Gude (1853–1910), norsk-svensk diplomat

Norska efternamn
Danska efternamn